Kolnberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton M. Kolnberger (1906–1976), deutscher Zeichner und Autor
 Evelyne Kolnberger (1941–2018), deutsche Kinderbuchautorin